

Берегова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Берегова — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Берегова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Берегова — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область

Берегова — залізнична станція у місті Южне

 Берегова Олена Миколаївна — українська музикознавиця